Dudi Sela era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Delray Beach International Tennis Championships 2014.

Il singolare del torneo di tennis Astana Challenger 2014, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Andrej Golubev che ha battuto in finale Gilles Müller 6–4, 6–4

Teste di serie

  Andrej Golubev (Campione)
  Matteo Viola (quarti di finale)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Marsel İlhan (quarti di finale)

  Flavio Cipolla (secondo turno)
  Jan Mertl (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Astana Challenger 2014